Уо́ррен () — округ в США, штате Индиана. Официально образован 1-го марта 1827 года. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 8 508 человек. Получил своё название в честь американского государственного деятеля Джозефа Уоррена.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 949 км², из которых 945 км² суша и 4 км² или 0,47 % это водоемы.

Соседние округа 
 Бентон (Индиана) — север
 Вермилион (Индиана) — юг
 Вермилион (Иллинойс) — запад
 Фаунтин (Индиана) — юго-восток
 Типпекану (Индиана) — восток

Демография 
По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 8 419 жителей в составе 3 219 домашних хозяйств и 2 423 семей. Плотность населения составляет 8,9 человека на км². На территории округа насчитывается 3 477 жилых строений, при плотности застройки 3,9 строения на км². Расовый состав населения: белые — 99,09 %, афроамериканцы — 0,08 %, коренные американцы (индейцы) — 0,14 %, азиаты — 0,18 %, гавайцы — 0,02 %, представители других рас — 0,07 %, представители двух или более рас — 0,42 %. Испаноязычные составляли 0,44 % населения независимо от расы .

В составе 33,30 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 64,90 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 6,80 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 24,70 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 21,20 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 10,50 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,58 человека, и средний размер семьи 2,98 человека.

Возрастной состав округа: 26,00 % моложе 18 лет, 6,60 % от 18 до 24, 28,00 % от 25 до 44, 25,50 % от 45 до 64 и 13,90 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 38 лет. На каждые 100 женщин приходится 102,80 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 95,70 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 41 825 USD, на семью — 48 647 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 35 444 USD против 21 265 USD для женщины. Доход на душу населения был 18 070 USD. Около 4,00 % семей и 6,50 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 9,20 % молодежи (тех кому ещё не исполнилось 18 лет) и 8,00 % тех кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт правительства округа Уоррен, штат Индиана
 Организация экономического развития округа Уоррен, штат Индиана
 Школьные районы по округу Уоррен, штат Индиана
 Коммьюнити округа Уоррен, штат Индиана

Округа Индианы